Марандич:
 Марандич, Андрей (род. 1998) — молдавский футболист.
 Марандич, Денис (род. 1996) — молдавский и португальский футболист.

Примечания